Outlook ( — перспектива, кругозор, точка зрения):
 Microsoft Outlook — программа — персональный информационный менеджер с функциями почтового клиента, входящий в пакет офисных программ Microsoft Office.
 Outlook.com — персональный почтовый и информационный сервис корпорации Microsoft, входит в пакет облачных приложений Office Online — веб-версию Microsoft Office.
Outlook Express — программа для работы с электронной почтой и группами новостей от корпорации Microsoft, входит в состав устаревших версий ОС Windows.
Outlook on the web — веб-служба, входит в Microsoft 365, предназначена для доступа к серверу совместной работы Microsoft Exchange Server.
 Outlook — индийский журнал.